Награда Уоррена Спана () — ежегодная награда, вручаемая по итогам сезона Главной лиги бейсбола Спортивным музеем Оклахомы лучшему леворукому питчеру. Награда была названа в честь Уоррена Спана, удерживающего рекорд МЛБ по количеству побед, одержанных леворуким питчером — 363. Награда была основана в 1999 году Ричардом Хендриксом, основателем Спортивного музея Оклахомы, в честь Спана, жителя Оклахомы.

Победители

Примечания

Ссылки 
 The Warren Spahn Award

Главная лига бейсбола
Награды, появившиеся в 1999 году
Награды по алфавиту